Edward Abraham Johnson (n. 1984), calciatore statunitense
 Edward William Johnson (n. 1984), calciatore inglese
 Edward "Allegheny" Johnson (1816-1873), generale degli Stati Confederati d'America durante la Guerra di secessione americana
 Edward Johnson (1860-1901), calciatore inglese

 Ed Lee Johnson (1944-2016), cestista statunitense

 Eddie Johnson (1919-1974),  pilota automobilistico statunitense
 Eddie Johnson (Edward Johnson jr., 1955-2020), cestista statunitense
 Eddie Johnson (Edward Arnet Johnson, n. 1959), cestista statunitense
 Eddie Johnson (Eddie J. Johnson, 1959-2003), giocatore di football americano statunitense